Режис Ле Бри (; ) — французский футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Лорьян».

Биография

Карьера 
Выступал во французских клубах «Ренн» (в Дивизионе 1) и «Лаваль» (в Дивизионе 2), не являясь твёрдым игроком основного состава. Завершил карьеру игрока в возрасте 27 лет в клубе второго бельгийского дивизиона «Ронсе» из одноимённого города.

С 2003 по 2004 год работал тренером с юношами команды «Васкеаль» из одноимённого французского города. Затем перешёл в тренировочный центр «Ренна», где в течение следующих восьми лет возглавлял команды игроков до 15 и до 19 лет. Закончил Университет Ренн II Верхней Бретани.

В 2012 году перебрался в «Лорьян», возглавив тренировочный центр клуба в качестве директора, также тренировал команду игроков до 17 лет и вторую команду клуба.

С сезона 2022/23 — главный тренер «Лорьяна».

Достижения 
 Игрока
 2-е место на международном турнире в Монтегюfr: 1991 (сборная Франции (до 15 лет)

 Тренера
 Победитель молодёжного чемпионата Франции (до 18)fr: 2007 («Ренн»)
 Победитель кубка Гамбарделлыfr: 2008 («Ренн»)
 Победитель молодёжного чемпионата Франции (до 17)fr: 2015 («Лорьян»)

Родственные связи 
Младший брат Бенуа (род. 1976) и племянник Тео (род. 2002) — также футболисты.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Ронсе»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Лорьян»
Выпускники университета Ренн II